Казантаев:
 Казантаев, Ганибек Конысбекович — аким города Кызылорда с 8 апреля 2021 года
 Казантаев, Конысбек Турешович — советский и казахский общественный и партийный деятель, ветеран Великой Отечественной войны.